103. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w Hamarze w hali Vikingskipet w dniach 7–8 lutego 2009. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 67. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Czeszka Martina Sáblíková. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Holender Sven Kramer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 Katarzyna Bachleda-Curuś – 15. (122,376 pkt)

mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 12. (154,195 pkt)

Wyniki

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2009 w sportach zimowych
2009 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze